Центр підготовки сержантського складу — навчальний центр, який здійснює практичну підготовку військових фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем вищої освіти «молодший спеціаліст» для проходження військової служби за контрактом на посадах сержантського та старшинського складу у збройних силах. Створені відповідно до програми створення й розбудови професійного сержантського корпусу починаючи з 2008—2009 року.

Україна 
 Центр підготовки сержантів Збройних сил України — створений 1 грудня 2008 року, від 2010 року переформований на Військовий коледж сержантського складу ХПІ
 197-й центр підготовки сержантського складу СВ
 202-й центр підготовки сержантського складу ПС
 203-й центр підготовки сержантського складу ВМС

Див. також 
 Військовий коледж сержантського складу
 Військово-морський коледж старшинського складу Академії військово-морських сил імені П. С. Нахімова
 Відділення військової підготовки МКТФ НУ «ОМА»
 Військова школа імені Євгена Коновальця
 Хорунжа школа імені Миколи Сціборського